Madschlis an-Nuwwab (arab. Rat der Vertreter) bezeichnet:

 Abgeordnetenkammer (Tunesien), ehemaliges Unterhaus des tunesischen Parlaments
 Abgeordnetenkammer (Libanon), Parlament des Libanon
 Repräsentantenhaus des Jemen, Unterhaus des jemenitischen Parlaments
 Repräsentantenrat des Irak, Unterhaus des irakischen Parlaments
 Repräsentantenversammlung (Marokko), Unterhaus des marokkanischen Parlaments
 Repräsentantenversammlung (Bahrain), Unterhaus Bahrains
 Abgeordnetenversammlung (Jordanien), Unterhaus Jordaniens